Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 164001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 11 sierpnia 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

164001-164100

164101-164200

164201-164300

164301-164400

164401-164500

164501-164600

164601-164700

164701-164800

164801-164900

164901-165000

Przypisy 

Lista planetoid 164001-165000